Schinkel peut faire référence à :

Toponyme 
 Schinkel, rivière d'Amsterdam ;
 Schinkel, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.

Patronyme 
 Johann Christoph Schinkel (1736-1787), théologien allemand ;
 Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), architecte allemand ;
 Ken Schinkel (1932-2020), joueur canadien de hockey sur glace ;
 David Schinkel (1944-), écrivain canadien.

Autre 
 (5297) Schinkel, astéroïde de la ceinture principale.

Homonymie de patronyme